Strathmore é o nome de diversas localidades:

Strathmore (Alberta), Canadá.
Strathmore (Angus e Perth & Kinross), Escócia.
Strathmore (Victoria), Austrália.
Strathmore (Sutherland), Escócia.

Desambiguação